Nyman är ett efternamn som förekommer i flera länder. Följande antal personer med namnet Nyman är 2014 bosatta i Sverige 8328, i Finland 6580, i Norge 152 och i Danmark 102.

Som auktorsförkortning avser Nyman botanisten Carl Fredrik Nyman.

Personer med efternamnet Nyman

 Alf Nyman, flera personer
 Alf Nyman (filosof) (1884–1968), filosof
 Alf Nyman (militär) (1897–1973), militär
 Anica Nyman (1903–1973), konstnär
 Anita Nyman (född 1952), skådespelare
 Anton Nyman (1849–1927), prässt
 Arne Nyman (1918–1987), målare och författare 

 Birthe Nyman (född 1930), dansk-svensk konstnär
 Björn Nyman (född 1927), finländsk målare
 Bo Nyman (1923–1995), företagsledare

 Carl-Eric Nyman  (född 1928), finlandssvensk civilekonom och konstnär
 Carl Fredrik Nyman (1820–1893), botanist
 Carl Mauritz Nyman (1816–1883), läkare
 Carl Olof Nyman (1931–2020), direktör och talsperson för författarrättigheter
 Charlee Nyman  (född 1989), sångerska och låtskrivare
 Christian Nyman (född 1991), ishockeyspelare
 Christina Nyman  (1719–1795), bryggare
 Christoffer Nyman (född 1992), fotbollsspelare

 Dag Nyman  (född 1942), finländsk läkare
 David Nyman (född 1983), journalist, författare och grafisk formgivare

 Ebbe Nyman (1910–1966), läkare
 Eberhard Nyman (1922–2005), psykiater
 Erik Nyman, flera personer
 Erik Nyman (botanist) (1866–1900), botanist
 Erik Nyman (jurist) (1921–1999), justitieråd

 Fred Nyman (född 1934), finlandssvensk missionär och evangelist

 Gunnel Nyman (1909–1948), finländsk designer och formgivare
 Göte Nyman-Egbert (1879–1957), tecknare, grafiker och arkitekt

 Harald Nyman (1877–1955), militär
 Harry Nyman (1952–2008), skådespelare, musiker
 Helge Nyman (1910–1998), finländsk teolog
 Hilding Nyman (1870–1937), konstnär

 Ingegerd Nyman  (född 1929), konstnär
 Ingemar Nyman (född 1951), friidrottare
 Ingemar Nyman (politiker) (född 1946), politiker
 Ingrid Vang Nyman (1916–1959), dansk tecknare och illustratör

 John Nyman (1908–1977), brottare
 Joni Nyman (född 1962), finländsk boxare

 Kalle Nyman (1882–1937), finländsk apotekare
 Karin Nyman (född 1934), översättare, författare
 Kuno Nyman (1887–1982), finländsk jurist

 Lena Nyman (1944–2011), skådespelare
 Lennart Nyman (1917–1998), fotbollsspelare, fotbollstränare
 Lennart Nyman (konstnär) (1918–2008), konstnär
 Leonard Nyman (1845–1904), dispaschör

 Magnus Nyman (född 1948), idéhistoriker, professor
 Marcus Nyman, flera personer
 Marcus Nyman (idrottsman) (född 1990), judoutövare
 Marcus Nyman (youtuber) (född 1992), youtubare
 Michael Nyman (född 1944), brittisk tonsättare, musikskribent
 Mikaela Nyman (född 1966), åländsk journalist och författare
 Mårten Nyman (1643–1715), svensk ämbetsman

 Nils Nyman (född 1964), företagsledare

 Olle Nyman, flera personer
 Olle Nyman (1909–1999), konstnär
 Olle Nyman (jurist)  (född 1968), företagsledare
 Olle Nyman (musiker) (född 1982), musiker

 Peder Nyman (1940–2001), dansk tidningstecknare
 Pehr Nyman (1794–1856), präst
 Per Nyman (född 1988), fotbollsspelare
 Per-Henrik Nyman (1927–2015), finländsk journalist och politiker
 Peter Nymann (född 1982), dansk fotbollsspelare 
 Primus Nyman (1887–1947), finländsk journalist

 Steven Nyman (född 1982), amerikansk alpin skidåkare
 Stig Nyman (född 1943), politiker
 Sven Nyman (1910–1988), politiker
 Sven Nyman (justitieråd) (1925–2001)

 Thure Nyman (1899–1983), konsthistoriker,  författare och redaktör
 Tom Nyman (född 1961), finländsk sångare, tenor

 Valdemar Nyman (1904–1998), finländsk författare

 Werner Nyman (1883–1952), militär

Källor

Auktorsförkortningar
Svenska efternamn
Efternamn i Finland